Suiza puede referirse a:

 El gentilicio femenino para Suiza.
 Confederación Suiza, la denominación oficial de ese Estado.
 Antigua Confederación Suiza.

Otros topónimos
 Suiza Central, zona geográfica suiza que agrupa a los cantones de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Lucerna y Zug.
 Suiza Nor-Occidental, zona geográfica suiza que agrupa a los cantones de Basilea-Ciudad, Basilea-Campiña y Argovia.
 Suiza alemana, regiones suizas donde se habla el idioma alemán.
 Suiza italiana, regiones suizas donde se habla el idioma italiano.
 Suiza francesa, regiones suizas donde se habla el idioma francés.
 Suiza sajona, región alemana.
 Suiza bohemia, región checa.

Toponimia metafórica
La peculiar condición geoestratégica de Suiza ha llevado a denominar admirativamente "la Suiza de..." a distintos países de otras partes del mundo:
 Suiza de América, Uruguay a finales del siglo XIX.
 Suiza de Oriente Medio, Líbano antes de las guerras de finales del siglo XX.
 Suiza de Asia, aplicado a distintos países asiáticos.
 Suiza de África, aplicado a distintos países africanos.

Otros usos
 La copa mundial de fútbol Suiza 1954.

Notas